Salleq bezeichnet:
 Salleq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Salleq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Salleq (Berg, Qasigiannguit), Berg im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Salleq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Salleq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Salleq (Insel, Ivittusoq, nördlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Salleq (Insel, Ivittusoq, südlich), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Salleq (Insel, Kangaamiut Kangerluarsuat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Salleq (Insel, Qaanaaq) (Bushnan Ø), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Salleq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Salleq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Salleq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland